Atrebatia est un terme aux origines celtes et latines se rapportant à :
 la géographie de l'Artois
 le peuple des Atrébates

Un festival Atrebatia, escales imaginaires a lieu depuis 2015 à Arras et a pour objectif principal, de mettre en avant les cultures de l'imaginaire.